Kanaalweg (Capelle aan den IJssel)
Kanaalweg (Delft)
Kanaalweg (Leiden)
Kanaalweg (Overschild)
Kanaalweg (Schoonebeek)
Kanaalweg (Utrecht)
Kanaalweg (Zwolle)
Kanaalweg (waterschap)